Název Chrastná má více sídel:
 Chrastná (Osečná), část obce Osečná v okrese Liberec
 Chrastná (Úžice), část obce Úžice v okrese Kutná Hora
 Chrastná (Vlastislav), osada obce Vlastislav v okrese Litoměřice